Wahram ist unter anderem der Name

 mehrerer persischer Könige aus dem Hause der Sassaniden, siehe Bahram
 des armenischen Musikers Wahram Babajan (* 1948)